Саркисян, Арам:
 Саргсян, Арам Гаспарович (род. 1949) — лидер «Демократической партии Армении».
 Саргсян, Арам Завенович (род. 1961) — лидер партии «Республика».
 Арам MP3 (наст. имя Арам Саркисян, ; род. 1984) — армянский певец, представитель Армении на конкурсе песни Евровидение 2014.